Brit Királyi Haditengerészet
 Császári és Királyi Haditengerészet

 Ausztrál Királyi Haditengerészet
 Belga Királyi Haditengerészet (1831-1865)
 Dán Királyi Haditengerészet
 Holland Királyi Haditengerészet
 Kanadai Királyi Haditengerészet
 Norvég Királyi Haditengerészet
 Spanyol Királyi Haditengerészet
 Svéd Királyi Haditengerészet
 Új-zélandi Királyi Haditengerészet